Александар Ђурица (1. новембар 1969, Нови Сад) српски је филмски, позоришни и телевизијски глумац. Глуму је дипломирао 1996. године на Академији драмских уметности у Новом Саду у класи редитеља Боре Драшковића.

Филмографија 

|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 2010-е
|-
| 2004. || Журка || Гара
|-
| 2005. || Буђење из мртвих || Лоца 
|-
| 2007. || Успаванка за дечака || Отац
|-
| 2007. || Тегла пуна ваздуха || Раша
|-
| 2007. || Маска || Ђуро Даничић
|-
| 2008. || Заборављени умови Србије || 
|-
| 2008. || Биро за изгубљене ствари || Рале
|-
| 2008. || Није крај || Полицајац
|-
| 2009. || Сва та равница || Мишка
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 2010-е
|-
| 2012−2014. || Јагодићи || Мишка
|-
| 2013−2014. || Равна Гора || мајор Александар Мишић
|-
| 2014−2015. || Ургентни центар (српска ТВ серија) || Др. Драшковић
|-
| 2015−2016. || Чизмаши || Поручник Ненковић
|-
| 2015. || Без степеника || Стојан  
|-
| 2016. || The Golden boy || Ђорђе  
|-
| 2016. || Апофенија || Симон Беседић 
|-
| 2016. || Светски рекордери || Душан 
|-
| 2016. || Посматрачи || 
|-
| 2016. || Убице мог оца || Страхиња Бојић
|-
| 2016. || Santa Maria della Salute (филм) || Лазар Дунђерски
|-
| 2016. || Santa Maria della Salute (ТВ серија) || Лазар Дунђерски 
|-
| 2016. || Слепи путник на броду лудака || Коста Херман 
|-
| 2017. || Немањићи - рађање краљевине || Војихна
|-
| 2018.  || Заспанка за војнике || наредник Милутин
|-
| 2019.  || Швиндлери || Света Ранковић
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 2020-е
|-
|2020. || Пролеће на последњем језеру || Радован Шуменковић
|-
|2020.  || Тајкун || Мишић
|-
|2020.  || Кости || Златко Таминџија Тама
|-
|2020−2021. || Клан || Галон
|-
|2021.  || Дрим тим || Хаџи Тошић
|-
|2021—2022.  || Тајне винове лозе  ||  Монах Иларион/Ненад, Верин муж 
|- 
|2021—2022. || Камионџије д. о. о. || Лазар Шегрт / адвокат
|-
|2021. || Александар од Југославије || Светозар Прибићевић
|-
|2021. || Лихвар || доктор Полексић
|-
|2021. || Певачица || Стево
|-
|2021. || Бележница професора Мишковића || Данило
|-
|2021 — 2022. || Бранилац (серија) || Синиша Минић / адвокат Јован Баровић
|-
|2021. || Радио Милева || Симон
|-
|2021. || Адвокадо || станодавац
|-
|2022. || Хероји радничке класе || 
|-
|2022. || Либерта — рађање града || провизор Редл
|-
|2022. || Усековање || 
|-
|2023. || Мама и тата се играју рата || Мића
|-
| 2023. || Мајка Мара || Дејан
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1969.
Српски глумци
Новосађани
Глумци и глумице Народног позоришта у Београду
Бивши студенти Универзитета у Новом Саду